Hinau bezeichnet
Elaeocarpus dentatus, ein neuseeländischer Baum
Hinau (Neuseeland), Ort in Neuseeland
HMNZS Hinau, Name zweier Schiffe der Royal New Zealand Navy
 HMNZS Hinau (T399), in Dienst gestellt 1942
 HMNZS Hinau (P3556), in Dienst gestellt 1985, ausgemustert 23. Januar 2007